Плей-офф чемпионата России по баскетболу среди женщин 2009/2010 стартовал 24 марта 2010 года. Пары участников определились по итогам регулярного сезона 2009/2010.

1/4 финала

УГМК — Динамо (М) — 2—0

Надежда — Динамо — ГУВД — 2—0

Динамо (К) — Спартак (СПб) — 2—0

Спарта энд К — Вологда-Чеваката — 2—0

Матчи за 5-8-е места

Спартак (СПб) — Вологда-Чеваката — 2—0

Динамо — ГУВД — Динамо (М) — 2—1

Полуфинал

УГМК — Надежда — 2—1

Спарта энд К — Динамо (К) — 2—0

Матч за 7-е место

Динамо (М) — Вологда-Чеваката — 1—2

Матч за 5-е место

Спартак (СПб) — Динамо — ГУВД — 2—0

Матч за 3-е место

Надежда — Динамо (К) — 2—0

Финал

Спарта энд К — УГМК — 0—3

Итоговое положение 
 1.  УГМК
 2.  Спарта энд К
 3.  Надежда
 4. Динамо (К)
 5. Спартак (СПб)
 6. Динамо-ГУВД
 7. Вологда-Чеваката
 8. Динамо (М)

Лидеры плей-офф по средним показателям за игру (не менее одной игры)

См. также 
 Система женских баскетбольных лиг России

Ссылки 
 2009/2010 ЖЕНЩИНЫ СУПЕРЛИГА А

2010 год в баскетболе